Шарп, Генри Грэм (1917—1995) — британский фигурист, выступавший в одиночном катании.
 Шарп, Грэм (род. 1960) — шотландский футболист.